Ши́лка — топоним.

Топоним 
 Шилка — река в России, левая составляющая Амура, образуется слиянием Онона и Ингоды.
 Шилка — река в России, правый приток Енисея.
 Шилка — город в России, административный центр Шилкинского района Забайкальского края.

Название 
 «Шилка» — советская зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4.